Baroud, mot d'origine arabe signifiant « poudre à canon », peut également désigner :

Patronyme 
 Ziad Baroud (né en 1970), homme politique libanais

Cinéma 
 Baroud, film français réalisé par Rex Ingram et Alice Terry sorti en 1932 ;
 Baroud à Beyrouth (Rififi in Beirut), film franco-italo-allemand de Manfred R. Köhler sorti en 1965 ;
 Baroud à la Jamaïque (Llaman de Jamaica, Mr. Ward), film hispano-italien réalisé par  et Julio Salvador sorti en 1967 ;

Musique 
 Baroud, est une chanson à succès de Khaled sortie sur son premier single en 1988.

Voir aussi 
 Bill Baroud, série de bande dessinée
 Baroud Kelp, personnage de Artemis Fowl